

Patronyme 
 Jacob van Oost dit le Vieux (vers 1603-1671), peintre belge.
 Jacob van Oost dit le Jeune (1639-1713) est un peintre belge.

Toponyme